Slovo Ivanovice mají ve svém názvu následující sídla:

 Brněnské Ivanovice – městská čtvrť a katastrální území v brněnské městské části Brno-Tuřany
 Brno-Ivanovice – městská část Brna
 Ivanovice na Hané – obec v okrese Vyškov